Titus Manlius Torquatus ist der Name folgender Personen:

*Titus Manlius Torquatus (Konsul 299 v. Chr.) († 299 v. Chr.), römischer Politiker
Titus Manlius Torquatus (Konsul 235 v. Chr.) († 202 v. Chr.), römischer Politiker, Konsul 235 v. Chr. und 224 v. Chr.
Titus Manlius Torquatus (Konsul 165 v. Chr.), römischer Politiker und Gesandter
Titus Manlius Imperiosus Torquatus, römischer Politiker, Konsul 347, 344 und 340 v. Chr.